Le   d'armée,  ou XXVII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 XXVIIe Corps de réserve, une unité allemande pendant la Première Guerre mondiale
 XXVIIe corps d'armée (Wehrmacht), une unité allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale

Italie
  corps d'armée du Regio esercito

Russie, Union soviétique
 27e corps d'armée, une unité russe pendant la Première Guerre Mondiale
 27e corps mécanisé, unité soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale
 27e corps de défense aérienne, unité soviétique de l'époque de la guerre froide.

Homonymie d'unités militaires